

Biología 
En biología se entiende por dimorfismo la existencia de dos formas o dos aspectos anatómicos diferentes en una misma especie animal o vegetal. Existen distintos tipos de dimorfismo como:
Dimorfismo ecológico
Dimorfismo estacional
Dimorfismo fúngico
Dimorfismo generacional
Dimorfismo sexual
Dimorfismo sexual cerebral

Geología 
En geología, dimorfismo es la condición de una sustancia que puede cristalizar en dos sistemas diferentes; por ejemplo, el carbonato cálcico, que se presenta como aragonito y espato calizo.

Morfología (biología)
Conceptos relacionados con la cristalografía